HDD ZM Olimpija 2007/08 je bila prva klubska sezona v avstrijski ligi, ob tem je klub igral še v končnici slovenske lige, v katero je bil avtomatično uvrščen. Domače tekme so igrali v Hali Tivoli. Tako v avstrijski kot tudi slovenski ligi se je klub uvrstil v finale tekmovanja.

Postava
Trener:   Ildar Rahmatuljin,  Mike Posma
Pomočnik trenerja:  Bojan Zajc
Šporni direktor:  Matjaž Sekelj

|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|28
|align=center|
|Klemen Mohorič 
|align=center|leva
|align=center|9
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|30
|align=center|
|Alex Westlund 
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Flemington, New Jersey, ZDA
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|2
|align=center|
|Kevin Mitchell
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Bronx, New York, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|3
|align=center|
|Robert Ciglenečki
|align=center|leva
|align=center|10
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|4
|align=center|
|Igor Cvetek 
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|5
|align=center|
|Domen Vedlin 
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|6
|align=center|
|Boštjan Groznik 
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Brezje, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|20
|align=center|
|Pasi Petriläinen 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Pirkkala, Finska
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|22
|align=center| 
|Greg Kužnik 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Prince George, Brit. Kol., Kanada
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|27
|align=center|
|Jeremiah McCarthy 
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Boston, Massachusetts, ZDA
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|34
|align=center|
|Žiga Pavlin 
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Kranj, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|44
|align=center|
|Andrej Tavželj 
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|- bgcolor="#eeeeee"
|align=center|71
|align=center|
|Jan Loboda 
|align=center|desna
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|}

|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|9
|align=center|
|Ralph Intranuovo 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|East York, Kanada, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|10
|align=center|
|Brendan Yarema 
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Sault Ste Marie, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|11
|align=center|
|Gregor Slak 
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|4
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|rowspan="2" align=center|12
|align=center|
|Ryan Jardine 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Ottawa, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|
|Todd Elik 
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Brampton, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|14
|align=center|
|Dejan Kontrec
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|16
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|15
|align=center|
|Egon Murič
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|6
|align=center|
|Bled, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|16
|align=center|
|Aleš Mušič
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|8
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|17
|align=center|
|Nik Zupančič
|align=center|RW
|align=center|desna
|align=center|13
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|18
|align=center|
|Kenny Corupe 
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|1
|align=center|
|Hamilton, Ontario, Kanada
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|19
|align=center|
|Matej Badiura 
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|3
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|21
|align=center|
|Jaka Avgustinčič
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|7
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|23
|align=center|
|Matic Modic
|align=center|F
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|24
|align=center|
|Tomaž Vnuk (C)
|align=center|C
|align=center|desna
|align=center|10
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|39
|align=center|
|Brian Felsner 
|align=center|C
|align=center|leva
|align=center|1
|align=center|
|Mount Clemens, Michigan, ZDA
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|41
|align=center|
|Matej Hočevar
|align=center|LW
|align=center|desna
|align=center|5
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|68
|align=center|
|Žiga Pance 
|align=center|LW
|align=center|leva
|align=center|2
|align=center|
|Ljubljana, Slovenija
|-bgcolor="#eeeeee"
|align=center|81
|align=center|
|Jure Kralj
|align=center|RW
|align=center|leva
|align=center|5
|align=center|
|Jesenice, Slovenija
|}

Avstrijska liga

Prvi del

Lestvica

Pregled tekem

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 21. ||  EC KAC || 6 - 2 || Hala Tivoli ||  || 1-0-0 || 2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 23. ||  EC VSV || 4 - 3  (KS)|| Hala Tivoli ||  || 2-0-0 || 4
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 28. ||  HC TWK Innsbruck || 1 - 2 || Olympiahalle Innsbruck ||  || 2-0-1 || 4
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 30. ||  Vienna Capitals || 4 - 3  (KS)|| Hala Tivoli ||  || 3-0-1 || 6
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 2. ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 3  (KS) || Eisarena Salzburg ||  || 4-0-1 || 8
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 5. ||  EHC Linz || 4 - 1 || Donauparkhalle Linz ||  || 5-0-1 || 10
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 7 || 7. ||  HK Acroni Jesenice || 1 - 2  (KS) || Hala Tivoli ||  || 5-1-1 || 11
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 8 || 9. ||  Graz 99ers || 1 - 3 || Hala Tivoli ||  || 5-1-2 || 11
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 9 || 14. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 4 - 3 || Ledena dvorana Székesfehérvár ||  || 6-1-2 || 13
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 10 || 19. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 2 - 0 || Hala Tivoli ||  || 7-1-2 || 15
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 11 || 21. ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 2 || Hala Tivoli ||  || 7-1-3 || 15
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 12 || 23. ||  Graz 99ers || 3 - 5 || Eisstadion Liebenau ||  || 7-1-4 || 15
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 13 || 26. ||  HK Acroni Jesenice || 3 - 4 || Dvorana Podmežakla ||  || 7-1-5 || 15
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 14 || 28. ||  EHC Linz || 3 - 1 || Hala Tivoli ||  || 8-1-5 || 17
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 15 || 30. ||  Vienna Capitals || 1 - 2  (KS) || Albert Schultz Eishalle ||  || 8-2-5 || 18
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 16 || 4. ||  EC VSV || 1 - 2 || Stadthalle ||  || 8-2-6 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 17 || 9. ||  EC KAC || 3 - 4 || Stadthalle Klagenfurt ||  || 8-2-7 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 18 || 11. ||  HC TWK Innsbruck || 0 - 4 || Hala Tivoli ||  || 8-2-8 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 19 || 13. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 1 - 4 || Hala Tivoli ||  || 8-2-9 || 18
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 20 || 15. ||  EC KAC || 1 - 4 || Stadthalle Klagenfurt ||  || 8-2-10 || 18
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 21 || 18. ||  HK Acroni Jesenice || 4 - 3 (KS) || Hala Tivoli ||  || 9-2-10 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 22 || 20. ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 2 || Eisarena Salzburg ||  || 9-2-11 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 23 || 23. ||  EHC Linz || 3 - 4 || Hala Tivoli ||  || 9-2-12 || 20
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 24 || 25. ||  Graz 99ers || 3 - 5 || Eisstadion Liebenau ||  || 9-2-13 || 20
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 25 || 27. ||  Graz 99ers || 5 - 3 || Hala Tivoli ||  || 10-2-13 || 22
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 26 || 30. ||  Salzburg || 1 - 3 || EC VSV ||  || 10-2-14 || 22
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 27 || 2. ||  Vienna Capitals || 5 - 2 || Albert Schultz Eishalle ||  || 11-2-14 || 24
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 28 || 7. ||  Vienna Capitals || 2 - 1 || Hala Tivoli ||  || 12-2-14 || 26
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 29 || 8. ||  EC VSV || 5 - 2 || [Stadthalle, Beljak|Stadthalle]] ||  || 13-2-14 || 28
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 30 || 18. ||  EHC Linz || 1 - 2 || Donauparkhalle Linz ||  || 13-2-15 || 28
|- align="center" bgcolor=#F0E68C
| 31 || 21. ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 4 (P) || Hala Tivoli ||  || 13-3-15 || 29
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 32 || 26. ||  HK Acroni Jesenice || 3 - 1 || Dvorana Podmežakla ||  || 14-3-15 || 31
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 33 || 28. ||  EC KAC || 4 - 3 || Hala Tivoli ||  || 15-3-15 || 33
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 34 || 39. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 7 - 3 || Ledena Dvorana Székesfehérvár ||  || 16-3-16 || 35
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 25 || 4. ||  HC TWK Innsbruck || 6 - 5 (KS) || Olympiahalle Innsbruck ||  || 17-3-16 || 37
|}

Drugi del

Lestvica

Pregled tekem

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 11. ||  Graz 99ers || 3 - 1 || Hala Tivoli ||  || 1-0-0 || 3
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 13. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 3 - 2 || Ledena dvorana Székesfehérvár ||  || 2-0-0 || 5
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 3 || 16. ||  HC TWK Innsbruck || 3 - 4 (KS) || Olympiahalle Innsbruck ||  || 2-1-0 || 6
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 20. ||  Alba Volán Székesfehérvár || 5 - 0 || Hala Tivoli ||  || 3-1-0 || 8
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 5 || 1. ||  Graz 99ers || 6 - 1 || Eisstadion Liebenau ||  || 4-1-0 || 10
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 3. ||  HC TWK Innsbruck || 5 - 2 || Hala Tivoli ||  || 5-1-0 || 12
|}

Končnica

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 14. februar ||  EC KAC || 3 - 1 || Stadthalle Klagenfurt ||  || 1-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 17. februar ||  EC KAC || 4 - 0 || Hala Tivoli ||  || 2-0
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 19. februar ||  EC KAC || 3 - 2 (P) || Stadthalle Klagenfurt ||  || 3-0
|}

|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 1 || 26. februar ||  EHC Linz || 0 - 1 || Donauparkhalle Linz ||  || 0-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 2 || 28. februar ||  EHC Linz || 5 - 3 || Hala Tivoli ||  || 1-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 2. marec ||  EHC Linz || 4 - 1 || Donauparkhalle Linz ||  || 2-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 4 || 4. marec ||  EHC Linz || 0 - 1 || Hala Tivoli ||  || 3-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 6. marec ||  EHC Linz || 5 - 3 || Donauparkhalle Linz ||  || 3-2
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 6 || 9. marec ||  EHC Linz || 4 - 1 || Hala Tivoli ||  || 3-2
|}

|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 1 || 13. marec ||  EC Red Bull Salzburg || 3 - 2 (P) || Eisarena Salzburg ||  || 1-0
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 2 || 16 ||  EC Red Bull Salzburg || 1 - 3 || Hala Tivoli ||  || 1-1
|- align="center" bgcolor=#CCFFCC
| 3 || 18. marec ||  EC Red Bull Salzburg || 4 - 3 (KS) || Eisarena Salzburg ||  || 2-1
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 4 || 20. marec ||  EC Red Bull Salzburg || 0 - 5 || Hala Tivoli ||  || 2-2
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 5 || 23. marec ||  KHLMedveščak || 5 - 0 || Eisarena Salzburg ||  || 2-3
|- align="center" bgcolor=#FFBBBB
| 6 || 25. marec ||  EC Red Bull Salzburg || 2 - 3 || Hala Tivoli ||  || 2-4
|}

Statistika hokejistov

Vratarji

|-
|28|| ||57||5||243||16||3,95||89,3||0
|-
|30||  ||57||54||3220||128||2,39||93,4||2
|}

Drsalci

|-
|2||    ||57||14||31||45||152||+12||4||6||0
|-
|3|| ||13||0||2||2||12||+5||0||0||0
|-
|4||       ||40||0||1||1||22||+3||0||0||0
|-
|6||   ||52||0||1||1||136||-1||0||0||0
|-
|9||  ||52||27||23||50||149||+4||6||9||3
|-
|10||   ||50||26||20||46||156||+8||6||10||5
|-
|10||      ||20||0||1||1||8||-1||0||0||0
|-
|12||        ||23||9||24||33||62||+4||2||7||0
|-
|12||     ||27||5||8||13||65||-4||0||0||0
|-
|14||    ||36||5||9||14||14||-12||0||3||0
|-
|15||       ||53||12||13||25||42||0||2||3||1
|-
|16||       ||56||4||11||15||34||+8||1||0||1
|-
|17||     ||55||4||16||20||24||-4||0||0||1
|-
|18||     ||28||7||8||15||24||-6||1||3||1
|-
|20|| ||32||5||5||10||48||+10||2||3||0
|-
|21|| ||52||6||12||18||36||+3||0||1||0
|-
|22||      ||57||5||13||18||131||0||2||4||0
|-
|24||       ||56||17||37||54||30||+16||2||6||1
|-
|27||||55||5||8||13||42||+1||1||2||0
|-
|34||      ||57||3||4||7||34||+4||1||1||0
|-
|39||    ||28||5||10||15||24||+8||0||1||0
|-	
|41||    ||44||4||5||9||18||+1||1||3||0
|-
|44||   ||54||2||0||2||122||0||0||0||0
|-
|81||       ||33||2||0||2||4||-2||0||0||0
|}

Viri
 Uradna stran (domače tekme, tekme na tujem, statistika drsalcev, statistika vratarjev)
 eliteprospects.com 

2007